Hymenodiscus beringiana is een zeester uit de familie Brisingidae.

De wetenschappelijke naam van de soort werd, als Brisingella beringiana, in 1976 voor het eerst gepubliceerd door Korovchinsky.

Brisingida